|-
| (36501) 2000 QB57||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36502) 2000 QM57||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36503) 2000 QV60||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36504) 2000 QE61||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36505) 2000 QQ64||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36506) 2000 QS65||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36507) 2000 QW66||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36508) 2000 QP68||||27 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36509) 2000 QD69||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36510) 2000 QM71||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36511) 2000 QL72||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36512) 2000 QS72||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36513) 2000 QG73||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36514) 2000 QA74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36515) 2000 QJ74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36516) 2000 QV74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36517) 2000 QZ74||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36518) 2000 QC77||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36519) 2000 QU78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36520) 2000 QV78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36521) 2000 QR79||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36522) 2000 QZ79||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36523) 2000 QO80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36524) 2000 QS80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36525) 2000 QV80||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36526) 2000 QD81||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36527) 2000 QX81||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36528) 2000 QU82||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36529) 2000 QZ82||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36530) 2000 QA83||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36531) 2000 QF84||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36532) 2000 QC87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36533) 2000 QF87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36534) 2000 QV87||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36535) 2000 QS88||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36536) 2000 QO89||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36537) 2000 QW89||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36538) 2000 QD91||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36539) 2000 QZ92||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36540) 2000 QB93||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36541) 2000 QJ95||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36542) 2000 QZ97||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36543) 2000 QD98||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36544) 2000 QK98||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36545) 2000 QM98||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36546) 2000 QN98||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36547) 2000 QV98||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36548) 2000 QN99||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36549) 2000 QP99||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36550) 2000 QM101||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36551) 2000 QR101||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36552) 2000 QH102||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36553) 2000 QL102||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36554) 2000 QD103||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36555) 2000 QH103||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36556) 2000 QW104||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36557) 2000 QC105||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36558) 2000 QP105||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36559) 2000 QB106||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36560) 2000 QP107||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36561) 2000 QJ109||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36562) 2000 QV109||||26 серпня 2000||Обсерваторія Берґіш-Ґладбах||Вольф Бікель
|-
| (36563) 2000 QW112||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36564) 2000 QD116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36565) 2000 QG118||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36566) 2000 QK119||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36567) 2000 QF120||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36568) 2000 QO120||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36569) 2000 QB121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36570) 2000 QC121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36571) 2000 QQ121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36572) 2000 QR121||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36573) 2000 QJ122||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36574) 2000 QA123||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36575) 2000 QH123||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36576) 2000 QN123||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36577) 2000 QX123||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36578) 2000 QQ124||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36579) 2000 QT124||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36580) 2000 QZ124||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36581) 2000 QB125||||29 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36582) 2000 QM126||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36583) 2000 QP126||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36584) 2000 QE127||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36585) 2000 QJ127||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36586) 2000 QZ127||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36587) 2000 QM128||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36588) 2000 QA129||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36589) 2000 QS129||||30 серпня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (36590) 2000 QG132||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36591) 2000 QJ132||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36592) 2000 QN132||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36593) 2000 QR133||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36594) 2000 QS133||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36595) 2000 QD134||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36596) 2000 QH134||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36597) 2000 QB136||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36598) 2000 QX137||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36599) 2000 QB138||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (36600) 2000 QP138||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

36500